Орден Дружбы народов — несколько одноимённых наград.

 Орден Дружбы народов — одна из государственных наград СССР, учреждённая 17 декабря 1972 года.
 Орден «Дружба народов» — государственная награда Демократической республики Афганистан.
 Орден «Дружба народов» — орден Башкортостана.
 Орден «Дружба народов» — государственная награда современной Белоруссии.

См. также 
 Орден Дружбы